Jacques Maire (1962-), homme politique français, socialiste puis LREM ;
 l'affaire Jacques Maire, du nom d'un homme - mort en 2018 - qui fut soupçonné dans deux disparitions et un meurtre commis en France dans les années 1980.